Goldene Stunde steht für

 Goldene Stunde (Fotografie), in der Fotografie die Stunde nach Sonnenaufgang und die vor Sonnenuntergang
 goldene Stunde der Hilfeleistung, in der Notfallmedizin die ersten 60 Minuten nach dem Unfallereignis